Марія (у 1946-2016 роках — Леніна) — селище міського типу в Україні, у Лутугинській міській громаді Луганського району Луганської області. З 2014 року є окупованим.

Географія 
Сусідні населені пункти: селища Успенка на півдні, Ясна, Новопавлівка на південному заході, Врубівський на заході, Білоріченський, Кам'яний Пласт, Біле, Збірне на північному заході, села Гайове на півночі, Розкішне і місто Луганськ на північному сході, селища Челюскінець та Георгіївка на сході, місто Лутугине на південному сході.

Примітки

Посилання 
Прогноз погоди в смт. Леніна 

Селища міського типу Луганської області
Селища міського типу, перейменовані в рамках декомунізації